Juan Jesús Ostívar Lorea (Peralta, Navarra, 30 de enero de 1950) es un exfutbolista y exentrenador español que se desempeñaba como delantero.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Navarra
Futbolistas del Club Atlético Osasuna en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético Osasuna en los años 1970
Futbolistas del Levante Unión Deportiva en los años 1970
Futbolistas del Levante Unión Deportiva en los años 1980
Entrenadores de fútbol de la Comunidad Foral de Navarra
Entrenadores del Club Deportivo Tudelano
Nacidos en Peralta